

Cinema 
 The Black Cat – film horror del 1934 diretto da Edgar G. Ulmer
 Black Cat (Gatto nero) – film del 1981 diretto da Lucio Fulci

Fumetto 
 Black Cat – manga di Kentarō Yabuki
 Black Cat – personaggio femminile della Marvel Comics

Musica 
 Black Cat – traccia dell'album Acquiring the Taste dei Gentle Giant del 1971
 Black Cat – singolo di Janet Jackson del 1990
 Black Cat – traccia dell'album Love Is My Religion di Ziggy Marley del 2006
 Black Cat – traccia dell'album Velocifero dei Ladytron del 2008
 Black Cat – album di Zucchero Fornaciari del 2016

Pagine correlate 
 The Black Cat